est un mot anglais signifiant « auberge de jeunesse ». Il peut faire référence à :

  (), série télévisée népalaise ;
 Le série de films Hostel :
 , film d'horreur américain d'Eli Roth sorti en 2005 ;
 , chapitre II (), film d'horreur américain d'Eli Roth sorti en 2007 ;
 , chapitre III (), film d'horreur américain de Scott Spiegel sorti en 2011 ;
 , film indien de  sorti en 2011 ;
 , film népalais de Hem Raj BC sorti en 2013.

Voir aussi